

Buurtschappen
 Nieuwenhuis (Nederland), een voormalige buurtschap bij Delfzijl

Havezaten
 Nijenhuis (Diepenheim), een havezate bij Diepenheim
 Nijenhuis (Olst-Wijhe), een havezate in de gemeente Olst-Wijhe

Personen
 Albert Nijenhuis, wiskundige
 Bé Nijenhuis (1914-1972), schrijver 
 Beorn Nijenhuis (1984), schaatser 
 Johan Nijenhuis (1968), filmregisseur
 Nienke Nijenhuis (1978), golfster

 Bram Nijenhuis  (1973), schipper/zeeman